El término inmundo puede referirse a:

 Inmundo, casta del Hinduismo conocida como los intocables, parias, Dalits o Chandalass.
 Inmundo (álbum), disco de la banda de rock Carajo (banda).